Тескаламе има више значења:

 Тескаламе (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Тескаламе (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тескаламе (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику